Тетерань () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Тетерань () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Тетерань.
 Тетерань () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Беркенешть.
 Тетерань () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Бебень.